Trenckmann ist der Nachname von mehreren Personen:

 Adolf Trenckmann (1856–1932), deutscher Jurist und Politiker
 Andreas Friedrich Trenckmann (1809–1883), deutsch-US-amerikanischer Pädagoge und Farmer
 Paul Trenckmann (1676–1747), deutscher Kartograf
 Ulrich Trenckmann (* 1951), deutscher Psychiater
 William Trenckmann (1859–1935), US-amerikanischer Verleger und Abgeordneter in Texas

Siehe auch:
 Drenkmann